Iso Rytijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iso Rytijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (9,16 ha)
Iso Rytijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,

Se även
Rytijärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn